

Località 
Negli Stati Uniti:
 Saratoga (California), città della contea di Santa Clara
 Saratoga, altro nome di Yeomet in California
 Saratoga (Indiana), cittadina della contea di Randolph
 Saratoga (New York), cittadina della contea di Saratoga
 Contea di Saratoga, nello stato di New York 
 Saratoga Springs, comunemente chiamata solo "Saratoga", adiacente alla cittadina di Saratoga, New York
 Saratoga (Carolina del Nord), cittadina della contea di Wilson
 Saratoga (Texas), comunità non incorporata della contea di Hardin
 Saratoga (Wisconsin), cittadina della contea di Wood
 Saratoga (Wyoming), cittadina della contea di Carbon
 Saratoga Passage, nello stretto di Puget, nello Stato di Washington

Storia 
 Campagna di Saratoga
 Battaglia di Saratoga

Cinema 
 Saratoga – film del 1937 di Jack Conway
 Saratoga (Saratoga Trunk) – film del 1945 di Sam Wood

Altro 
 USS Saratoga (NCC-31911), immaginaria nave stellare nell'universo di Star Trek
 Chrysler Saratoga, un modello di automobile
 Piper Saratoga, un aereo leggero
 Saratoga Int. Sforza S.p.A., azienda di Trezzano sul Naviglio famosa per la commercializzazione di Siliconi e collanti

Pagine correlate 
 USS Saratoga